Fengyang bezeichnet:

 Fengyang (凤阳县), Kreis der Stadt Chuzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 Fengyang (Lianzhou) (丰阳镇), Großgemeinde der Stadt Lianzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Fengyang (Pingyi) (丰阳镇), Großgemeinde im Kreis Pingyi in der chinesischen Provinz Shandong
 Fengyang (Qian) (峰阳镇), Großgemeinde im Kreis Qian in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Fengyang (Fenyi) (凤阳乡), Gemeinde im Kreis Fenyi in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Fengyang (Shouning) (凤阳乡), Gemeinde im Kreis Shouning in der chinesischen Provinz Fujian
 Fengyang (Cangnan) (凤阳畲族乡), Nationalitätengemeinde der She im Kreis Cangnan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Fengyang (Haizhu) (凤阳街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Fengyang (Taiping) (凤阳村), Dorf der Großgemeinde Taiping im Kreis Wuming im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China